Keynote kan avse:

Inledningsanförande – ett inledningstal eller -presentation, vanligtvis på konferenser eller mässor. På engelska kallas det keynote.
 Keynote (presentationsprogram) – ett datorprogram av Apple för att skapa presentationer i.